Gypsys, Tramps & Thieves (оригинальное название — Cher) — седьмой студийный альбом американской певицы и актрисы Шер, выпущенный в сентябре 1971 года на лейбле Kapp Records. Этот альбом стал первым для Шер, продюсером которого не был Сонни Боно. В первый раз она сотрудничала с Snuff Garrett и аранжировщиком Al Capps. Альбом был переименован после успеха сингла Gypsys, Tramps & Thieves. Диск получил положительные отзывы критиков и в июле 1972-го года получил статус золотого. Альбом был её первым и самым успешным диском в 70-х.

История 
После провалов последних альбомов, Шер подписала контракт с Kapp Records и MCA Records в начале 1971-го года. На этих лейблах Шер выпустила самые успешные свои работы в 70-х, она останется с ними до 1974-го года. Johnny Musso из Kapp Records считал, что Шер и Гаретт смогут успешно поработать вместе и решил объединить их в одну команду. На этот раз перед Гареттом стояла задача найти новое звучание для первого возвращения Шер.

Альбом Cher был выпущен в сентябре 1971-го и позже переиздан под названием Gypsys, Tramps & Thieves из-за успеха первого сингла. Успех сопровождался выходом на экраны The Sonny & Cher Comedy Hour на CBS в августе 1971-го года. Всё это сопровождалось изменением образа Шер: она отошла от привычного хиппи-стиля и стала одеваться у дизайнера Bob Mackie.

Первый трек на альбоме — The Way of Love — кавер-версия песни Kathy Kirby. Другие каверы на альбоме — Fire and Rain и He Ain't Heavy, He's My Brother. Большая часть диска — AC-баллады, распространенный в то время жанр.

Во время записи диска были также записаны три песни: «Classified 1-A», «Don’t Put It On Me» и «Gentle Foe». Первый две были выпущены на британской версии альбома и позже вышли как промосинглы в США. В 2000-м «Classified 1-A» был представлен как бонус-трек на альбоме not.com.mercial. «Gentle Foe» была использована как саундтрек к документальному фильму Once Upon a Wheel, но так и не была официально издана.

Релиз 
Альбом был выпущен в 1971-м году. В 1999-м американская версия альбома была переиздана под названием «Gypsys, Tramps & Thieves». И в этом же году оригинальный альбом и следующий диск певицы Foxy Lady были изданы на CD «Cher/Foxy Lady».

Gypsys, Tramps & Thieves — первый сингл с альбома. Песня была написана Бобом Стоуном и называлась изначально «Gypsys, Tramps and White Trash». Продюсер Шер Снафф Гаретт, однако, настоял, чтобы название было изменено и Стоун переписал песню как «Gypsys, Tramps and Thieves». Выпущенный спустя 4 года после последнего топ-10 хита Шер You Better Sit Down Kids, сингл стал возвращением Шер не только в топ-10 чартов, но и смог на две недели возглавить чарт Billboard Hot 100 в ноябре 1971-го года. Сингл также возглавил канадский и японский чарты и занял 4-е место в Великобритании. Сингл стал самым успешным для Шер на тот момент, было продано свыше 4.5 млн копий во всем мире.

Название песни стало своего рода примером различного написания «Gypsies» / «Gypsys».

Видео на эту песню стало первым клипом Шер. Музыкальное видео представляло собой записанное выступление на The Sonny & Cher Comedy Hour в 1971-м году. В клипе Шер, одетая как цыганка, поет перед фургоном и костром. Вторая версия видео также была снята, но она мало отличалась от оригинала, были лишь вставлены отрывки танцев цыганок.

Вторым синглом была выпущена песня The Way of Love. Кавер-версия песни Kathy Kirby в исполнении Шер, стала в итоге самой известной версией «The Way of Love». Сингл провел три недели в топ-10 Billboard Hot 100, достигая пик-позиции № 7 и продав более 1 млн копий.

Отзывы критиков 
Альбом получил по большей части положительные отзывы. Joe Viglione назвал альбом «хорошим, с несколькими великолепными вещами», также он отметил, что её «музыкальный материал смог взлететь до высот, не возможных в дуэте», приводя в пример «The Way of Love». Rolling Stone написали, что «Шер действительно обладает одним из самых необычных голосов в поп-музыке сегодня» и что «на альбоме, благодаря оркестровому оформлению, Шер может рассказать свою историю».

Альбом дебютировал в Billboard 200 под номером 194 в конце сентября 1971-го года, в итоге достигая 16-й позиции. К 1972-му году было продано свыше 500 тыс. копий альбома в Америке, в результате чего, он получил статус золотого. Альбом стал одним из её самых успешных и был номинирован на Грэмми в номинации «Best Pop Album». Альбом оставался в американских чартах в течение года, в 1992-м был признан платиновым с более чем 1 млн проданных копий.

Альбом также занял 14-е место в канадском чарте. В Европе альбом имел некоторый успех в Норвегии, где он занял 21-е место, но в британский альбомный чарт диск не попал.

Список композиций

Персонал 
 Шер — вокал
 Снафф Гарретт — музыкальный продюсер
 Аль Капс — аранжировщик
 Ленни Робертс — звукорежиссёр
 Ричард Аведон — фотограф

Чарты

Примечания 

Альбомы Шер
Альбомы на английском языке